Берёзовское (Березо́вское) сельское поселение — ряд муниципальных образований (сельских поселений) в России:

Белгородская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Борисовского района

Волгоградская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Даниловского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Еланского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Новоаннинского района

Воронежская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Аннинского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Бутурлиновского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Воробьёвского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Новохопёрского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Острогожского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Подгоренского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Рамонского района

Калмыкия
 Березовское сельское поселение — в составе Яшалтинского района

Кемеровская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Кемеровского района

Кировская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Афанасьевского района (упразднено)

Коми
 Березовское сельское поселение — в составе муниципального района Печора

Костромская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Галичского района.

Крым
 Берёзовское сельское поселение — в составе Раздольненского района.

Курганская область
 Березовское сельское поселение — в составе Притобольного района
 Березовское сельское поселение — в составе Шумихинского района

Липецкая область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Данковского района
 Берёзовское сельское поселение — в составе Тербунского района

Новосибирская область
 Берёзовское сельское поселение — входит в Кыштовский район
 Берёзовское сельское поселение — входит в Маслянинский район
 Берёзовское сельское поселение — входит в Ордынский район
 Берёзовское сельское поселение — входит в Новосибирский район

Омская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Азовского немецкого национального района

Орловская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Дмитровского района
 Березовское сельское поселение — в составе Покровского района

Пермский край
 Берёзовское сельское поселение (упразднено) — в составе Берёзовского района

Тульская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Суворовского района

Тюменская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Нижнетавдинского района

 Хабаровский край
 Берёзовское сельское поселение — в составе Солнечного района

Челябинская область
 Берёзовское сельское поселение — в составе Красноармейского района

Чувашия
 Берёзовское сельское поселение — в составе Ибресинского района

См. также 
 Березовский сельский совет